Сокращение BAS может означать:

 BAS — British Antarctic Survey
 BAS-Сигнал, телевизионный сигнал
 Тормозной ассистент () — система быстрого торможения
 Иракский город Басра
 Баз, город в Испании
 BAS — Business Applications Solutions. IT компания на рынке Казахстана, специализируется на внедрении продуктов Oracle, SAP, EMC.

См. также 

 БАЗ
 БАС
 ABS